Куросаки — японское имя собственное; распространено в виде фамилий. 
 Куросаки, Хисаси (род. 1968) — японский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Иссин Куросаки — персонаж аниме и манги «Блич».
 Ичиго Куросаки — персонаж аниме и манги «Блич», созданный Тайто Кубо.